Кизиловка — название населённых пунктов в Крыму:

спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Кизиловка — село в Белогорском районе.
 Кизиловка — прежнее (до 2012 года) название села Кизиловое в Симферопольском районе.

См. также 
 Кизиловое